Вестерплатте:

 Вестерплатте — полуостров на польском берегу Балтийского моря близ Гданьска.
 Вестерплатте — польский черно-белый художественный фильм, снятый режиссёром Станиславом Ружевичем в 1967 году.